Bruno Franceschetti – ginnasta e allenatore di ginnastica italiano
 Davide Franceschetti – pianista italiano
 Davide Ignazio Franceschetti – militare italiano
 Georges Franceschetti – calciatore francese
 Giulia Franceschetti – doppiatrice italiana
 Marco Franceschetti – calciatore e allenatore di calcio italiano

Carloni & Franceschetti, collettivo artistico